7-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 16 лет) в Дивизионе «С»  проходил в Гибралтаре. Победитель турнира — сборная Исландии.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Плей-офф

Игры за 5-8-е места

За 1-4-е места

Итоговое положение 
 1.  Исландия
 2.  Кипр
 3.  Шотландия
 4.  Гибралтар
 5.  Андорра
 6.  Мальта
 7.  Монако
 8.  Уэльс

Ссылки 
Статистика Чемпионата Европы — дивизион С

2012
2012 год в баскетболе
Международные спортивные соревнования в Гибралтаре